M.I. Chronicles vol. 1 è un album del rapper Montenero. È stato pubblicato nel 2009.

Tracce

Note

Collegamenti esterni